HKO:
Небанковская кредитная организация
Некоммерческая организация

См.также
НКАО